Нодар Давидович Андгуладзе (;  — ) — советский и грузинский оперный певец (тенор), народный артист Грузинской ССР (1965).

Биография 
Нодар Андгуладзе родился 13 декабря 1927 года в Тифлисе в семье Давида Андгуладзе.

Учился в Тбилисском университете (окончил его филологический факультет в 1950 году), затем в Тбилисской консерватории (окончил в 1963 году, учился в классе своего отца Давида Ясоновича Андгуладзе). Во время учёбы в консерватории, в 1961—1962, был направлен для стажировки в Милан в оперный театр «Ла Скала».

В 1956 году дебютировал на сцене Грузинского театра оперы и балета в партии Хозе.

Признание и награды 
 орден Чести (23.01.1998)
 орден Трудового Красного Знамени (07.08.1981)
 орден «Знак Почёта» (17.04.1958)
 Народный артист Грузинской ССР (1965)
 Государственная премия Грузинской ССР имени Шота Руставели (1965)

Репертуар 
 «Даиси» Палиашвили — Малхаз, Абесалом
 «Сказание о Тариэле» Мшвелидзе — Тариэль

Библиография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Тбилисского государственного университета
Выпускники Тбилисской консерватории
Оперные певцы и певицы СССР
Оперные певцы и певицы Грузии
Народные артисты Грузинской ССР
Персоналии:Грузинский театр оперы и балета имени Палиашвили
Музыканты по алфавиту
Лауреаты Государственной премии Грузинской ССР имени Шота Руставели